Köprüköy (türkisch für „Brückendorf“) ist der Name folgender Orte in der Türkei:

 Köprüköy, Stadt und Bezirk in der Provinz Erzurum
 Köprüköy (Bismil), Ortsteil des Bezirks Bismil, Provinz Diyarbakır
 Köprüköy (İspir), Ortsteil des Bezirks İspir, Provinz Erzurum
 Köprüköy (Keskin), Dorf im Bezirk Keskin, Provinz Kırıkkale